Gauliga 1940/41 bezeichnet folgende Ligen in der Fußballsaison 1940/1941:

 Gauliga Baden 1940/41
 Gauliga Bayern 1940/41
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1940/41
 Gauliga Elsaß 1940/41
 Gauliga Hessen 1940/41
 Gauliga Mitte 1940/41
 Gauliga Mittelrhein 1940/41
 Gauliga Niederrhein 1940/41
 Gauliga Niedersachsen 1940/41
 Gauliga Nordmark 1940/41
 Gauliga Ostpreußen 1940/41
 Gauliga Pommern 1940/41
 Gauliga Sachsen 1940/41
 Gauliga Schlesien 1940/41
 Gauliga Sudetenland 1940/41
 Gauliga Südwest 1940/41
 Gauliga Wartheland 1940/41
 Gauliga Westfalen 1940/41
 Gauliga Danzig-Westpreußen 1940/41
 Gauliga Württemberg 1940/41